Sleepy Hollow kan henvise til:

Steder 
Geografi
 Sleepy Hollow, Marin County, Californien
 Sleepy Hollow, San Bernardino County, Californien
 Sleepy Hollow, Illinois
 Sleepy Hollow, New York, tidligere North Tarrytown, Stedet fra Washington Irving's "The Legend of Sleepy Hollow"
 Sleepy Hollow, Virginia
 Sleepy Hollow, Wyoming

I rummet
 Sleepy Hollow, Mars,er en fordybelse i planeten Mars terræn

I medierne 
 "The Legend of Sleepy Hollow", en novelle af Washington Irving fra 1820
 Sleepy Hollow (film), en film af Tim Burton fra 1999
 Sleepy Hollow (soundtrack), filmens soundtrack album
 Sleepy Hollow (tv-serie), en amerikanske tv-drama-serie fra 2013